Ambohibary – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Antsirabe II
 Ambohibary – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Manjakandriana